Сибуян — название ряда географических объектов, среди которых:
 Сибуян — море в Тихом океане
 Сибуян — остров в одноимённом море, в составе Филиппинского архипелага